Insula se poate referi la unul dintre următoarele filme:
 Insula, film japonez din 1960, regizat de Kaneto Shindō;
 Insula, film american din 2005, regizat de Michael Bay.